

Pessoas
João Pedro Azevedo Silva - futebolista de Portugal.
João Pedro Bandeira - jornalista de Portugal.
João Pedro Carvalho - um ator mirim brasileiro.
João Pedro Gay (Jean Pierre Gay) - religioso francês, radicado no Brasil.
João Pedro Gonçalves da Costa - político brasileiro do Amazonas.
João Pedro Pais - cantor de Portugal.
João Pedro Zappa - um ator brasileiro.
João Pedro Rodrigues - cineasta de Portugal.
João Pedro Jesus - ator português.

Joao Pedro